Baucau steht für:

 Baucau, ein Ort in Osttimor
 Baucau (Verwaltungsamt), ein Verwaltungsamt in Osttimor
 Baucau (Gemeinde), eine Gemeinde in Osttimor
 Baucau (Marskrater), ein Krater auf dem Planeten Mars